Gissel oder Gißel ist der Familienname folgender Personen:

 Børge Gissel (1915–2002), dänischer Bahnradsportler
 Hans Gissel (* 1931), deutscher Ingenieur der Elektrotechnik und Manager
 Heinrich Gißel (1902–1944), deutscher Chirurg und Professor in Rostock
 Henning Gissel (1942–2012), deutscher Schauspieler
 Norbert Gissel (* 1959), deutscher Sportpädagoge, Sporthistoriker und Hochschullehrer
 Siegfried Gissel (* 1932), deutscher Musikwissenschaftler und Musikpädagoge